Ferrera heißen folgende geographische Objekte:

 Ferrera GR, politische Gemeinde im Kanton Graubünden, Schweiz
 Ferrera, rätoromanischer Name der politischen Gemeinde Schmitten GR im Kanton Graubünden, Schweiz
 Ferrera TI, Weiler der Gemeinde Melide im Schweizer Kanton Tessin
 Ferrera di Varese, Gemeinde in der Provinz Varese, Italien
 Ferrera Erbognone, Gemeinde in der Provinz Pavia, Italien
 Ferrera Cenisio, Name bis 1940 der italienischen Gemeinde Moncenisio
 Ferrera (Columbretes), Felseninsel im Mittelmeer nördlich der Balearen, Islas Columbretes, Spanien

Ferrera ist der Familienname folgender Personen:

 America Ferrera (1984), US-amerikanische Schauspielerin
 Ariella Ferrera (* 1979), US-amerikanisches Fotomodell und Pornodarstellerin
 Arniel Ferrera (* 1981), philippinischer Hammerwerfer
 Benigno Ferrera (1893–1988), italienischer Skilangläufer
 Francisco Ferrera (1794–1851), honduranischer Präsident (1841–1844)
 Vincenzo Ferrera (* 1973), italienischer Fernsehmoderator, Filmschauspieler und Synchronsprecher

Siehe auch:
 Della Ferrera
 Ferrara